«Фламенго» — бразильский профессиональный баскетбольный клуб из Рио-де-Жанейро. Выступает в Чемпионате Бразилии.

История 
Свой первый титул Фламенго выиграл в 1919 году. После этого клуб с 1932 по 1935 годы 4 раза подряд становился чемпионом штата.

Игроки и тренерский штаб

Главные тренера

Известные игроки 
 Вальтер Херрманн
 Алгодан
 Леандро Барбоза
 Оскар Шмидт

Результаты по сезонам 

1Квалифицировалась, но не может участвовать в турнире из-за временной приостановки членства КББ в ФИБА.

Матчи против команд НБА 

* Первый бразильский клуб игравший против команд НБА в Северной Америке.
** Первый бразильский клуб игравший против команд НБА в Бразилии.

Достижения и награды франшизы

Лидеры франшизы

Лидеры сезона

Отчеты по матчам

Достижения

Международные 
 Межконтинентальный кубок по баскетболу
 Чемпион: 2014, 2022
 Лига ФИБА Америка / Лига Чемпионов Америка
 Чемпион: 2014, 2021
 Южноамериканский кубок по баскетболу
 Чемпион: 2009 (I)
 Финалист: 2008, 2010
 Чемпионат Южноамериканского кубка по баскетболу
 Чемпион: 1953

Внутренние 
 Чемпионат Бразилии по баскетболу
 Чемпион: 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016
 Финалист: 1977, 1985, 2000, 2004, 2010
 Национальный чемпионат БСК
 Чемпион: 1934, 1949, 1951, 1953
 Бразильский турнир
 Чемпион: 1940
 Чемпион штата (44): 1919, 1932–1935, 1948, 1949, 1951–1960, 1962, 1964, 1975, 1977, 1982, 1984–1986, 1990, 1994–1996, 1998, 1999, 2002, 2005–2016
 Чемпион города Рио-де-Жанейро: 1919, 1932
 Чемпион Рио-Сан-Паулу: 1920

Примечания 

Баскетбольные клубы Бразилии